Antoura (Kisrawan) – comune del Libano nel distretto di Kisrawan
 Antoura (al-Matn) – comune del Libano nel distretto di al-Matn